NGC 1910 (другие обозначения — ESO 56-SC99, LH-41) — рассеянное скопление с эмиссионной туманностью в созвездии Золотая Рыба. Оно принадлежит соседней карликовой галактике Большое Магелланово Облако (БМО) и находится на расстоянии около 163 тысяч световых лет от Солнца.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Характеристики 

Скопление NGC 1910 расположено в северной части центральной перемычки Большого Магелланова Облака. Это одна из самых ярких OB-ассоциаций галактики БМО, состоящая из молодых массивных и мощных звёзд. Возможно, скопление уступает по массивности лишь туманности «Тарантул», крупной звёздной колыбели Большого Магелланова Облака. NGC 1910 содержит богатую коллекцию звёзд-рекордсменов. Среди них можно выделить две из семи известных ярких голубых переменных в БМО (S Золотой Рыбы является самой яркой в скоплении NGC 1910), звёзды Вольфа — Райе и голубые сверхгиганты.

Сверхгиганты и O-звёзды

Звёзды Вольфа — Райе

Примечания 
Комментарии

Источники

1910

Рассеянные скопления
Эмиссионные туманности